Den griechischen Familiennamen Potouridis () tragen folgende Personen:

 Elpidoforos Potouridis (* 1975), griechischer Radrennfahrer
 Ioannis Potouridis (* 1992), griechischer Fußballspieler